

Cinéma 

 Under the Bridge (Da qiao xian mian) est un film chinois réalisé par Bai Chen en 1984 ;
 Under the Bridge (Palama Yata) est un film srilankais réalisé par H.D. Premaratne en 1990 ;
 Under the Bridge est un film américain réalisé par Charles Weinstein en 1997 ;
 Under the Bridge est un téléfilm canadien réalisé par James Naylor en 2000 ;
 Under the Bridge est un court métrage américain réalisé par Michelle O'Keefe en 2007.

Musique 

 Under the Bridge est une chanson du groupe de rock californien Red Hot Chili Peppers extraite de leur album Blood Sugar Sex Magik sorti en 1991.

Littérature 

 Under the Bridge (荒川アンダー ザ ブリッジ) est un manga japonais écrit par Hikaru Nakamura